Saint-Barthélemy puede referirse a:

Toponimia

en Canadá 
 Saint-Barthélemy, municipio situado en Quebec.

en Francia 
 Saint-Barthèlemy, isla situada en Las Antillas.

 Saint-Barthélemy, comuna situada en Isère.
 Saint-Barthélemy, comuna situada en Landas.
 Saint-Barthélemy, comuna situada en Mancha.
 Saint-Barthélemy, comuna situada en Morbihan.
 Saint-Barthélemy, comuna situada en Alto Saona.
 Saint-Barthélemy, comuna situada en Sena y Marne.

en Suiza 
 Saint-Barthélemy, comuna situada en el cantón de Vaud.